Бреньо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бреньо, Золтан Матвеевич (1929—2016) — советский футболист, полузащитник и нападающий, мастер спорта СССР.
 Бреньо, Лоренцо (1460—1523) — итальянский архитектор и скульптор первой половины XVI века.
 Бреньо, Славиша (род. 1974) — сербский шахматист, гроссмейстер (2009).